Stiftskinn (Tubulicrinis) är ett släkte av svampar. Stiftskinn ingår i familjen Tubulicrinaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar